Carlos III de Saboya (en italiano, Carlo III di Savoia; Chambéry, 10 de octubre de 1486-Vercelli, 17 de agosto de 1553), a menudo llamado Carlos el Bueno, fue duque de Saboya desde 1504 hasta 1553, aunque la mayor parte del ducado estuvo ocupado por Francia entre 1536 y su muerte.

Biografía 
Era el hijo menor del duque Felipe II de Saboya, y de su segunda esposa, Claudina de Brosse, de la familia que infructuosamente reclamó el Ducado de Bretaña. Sus abuelos eran el duque Luis de Saboya y Ana de Chipre. Sin embargo, durante su infancia no tuvo la esperanza de heredar ninguna corona. Fue bautizado con el nombre del entonces duque de Saboya, Carlos I de Saboya el Guerrero, su primo hermano.

Sin embargo, cuando solo tenía 10 años, su padre inesperadamente sucedió a su sobrino nieto, Carlos II de Saboya, como duque y cabeza de la dinastía de Saboya, y heredero de derechos dinásticos en Chipre, Jerusalén, Armenia, Antioquía y Trípoli.

En 1497, el hermano de Carlos, Filiberto II de Saboya, sucedió a su padre. Tras su muerte sin hijos en 1504, Carlos tomó el poder, sucediéndolo a la edad de 18 años.

Carlos apoyó la política de los Habsburgo en Europa Occidental, campo de batalla entre Francisco I de Francia y el emperador Carlos V. Se casó con Beatriz de Portugal (1504-1538), hija del rey Manuel I de Portugal y cuñada de Carlos V. Tuvieron nueve hijos, pero solo uno, Manuel Filiberto, llegó a la adultez.

Su ducado fue invadido varias veces por los franceses, perdiendo casi todos sus territorios en 1536 con la excepción de Vercelli, Aosta, Cúneo y Niza. Derrotado, pasó el resto de su vida en el exilio, viviendo de la caridad de sus parientes.

Fue el duque que mandó apresar a Francisco Bonivard, el "prisionero de Chillon", en 1530.

Antepasados 

Duques de Saboya del siglo XVI
Condes de Ginebra
Grandes maestres de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Nacidos en Chambéry
Fallecidos en Vercelli
Consortes de miembros de la casa de Avís